WhiteBIT — українська криптовалютна біржа з понад 2 млн користувачів. На біржі представлено понад 350 торгових пар криптовалют, 30+ з яких — пари з державною валютою (фіатні пари). Середньодобовий обсяг торгів становить понад $2.5 млрд.

Криптобіржа є центральним елементом екосистеми WhiteBIT, в яку входить кілька продуктів: децентралізована біржа WhiteSwap, система для обробки криптоплатежів Whitepay, P2P-платформа для обміну криптовалют Bitcoin Global та Гагарін Шоу — розважально-навчальне YouTube-шоу про криптовалюти.

Історія 
Криптобіржу було засновано восени 2018 року. Виконавчим директором є Володимир Носов.

2020 
Створено Gagarin Show, розважальне шоу про криптовалюти за участю знаменитостей.

Платформа почала співробітництво з Hacken.io. Hacken проввели аудит безпеки біржі.

Запущено платформу Bitcoin Global, де користувачі можуть обмінюватися криптовалютами без верифікації та комісій.

Запущено WhiteSwap, автоматизований маркет-мейкер (AMM) децентралізованого банку (DEX) на блокчейні Ethereum.

2021 
Інтеграція з monobank, компанія стала спонсором конференції BlockchainUA в Києві 3 листопада 2021 року.

2022 
Початок партнерства з мобільним оператором lifecell.

Початок партнерства зі змагальною платформою для багатокористувацьких онлайн-ігор FACEIT.

Інтеграція з українським сервісом Дія, що має спростити криптопереказів на потреби постраждалих від війни в Україні.

WhiteBIT запустила систему обробки криптоплатежів Whitepay., створено платформу для збору коштів для допомоги ЗСУ та українцям, що постраждали в результаті війни в Україні.

Почато співпрацю з МЗС України.

До списку заходів входить:
 допомога консульській службі України у країнах, де є представництва біржі;
 підтримка Антикризового центру МЗС і колцентру для громадян України;
 технічне оснащення мобільних груп МЗС;
 сприяння доступу для людей з порушеннями слуху до закордонних дипломатичних установ МЗС та їхніх послуг.

Whitepay стала партнером United24, надавши можливість приймати пожертви у більшості валютах світу та понад 100 криптовалютах.

Євробачення 2022 
26—28 травня 2022 гуртом Kalush був влаштований благодійний аукціон по продажу рожевої панами та кришталевого мікрофону з Євробачення 2022. Володарем кубку стала біржа WhiteBIT, зробивши найбільшу ставку у $900 тис., а кубок продавався вперше в історії. Гроші збиралися на безпілотники, за зібрані кошти фонд Притули мав купити комплекс безпілотників PD-2.

Примітки 

Валютні біржі
Сервіси обміну цифрових валют